Judenburg (district), een district in Oostenrijk
 Judenburg (stad), de hoofdstad van het gelijknamige district